Естела Дон Ворен (; Питерборо, Онтарио, 23. децембар 1978) канадска је глумица, модел и некадашња такмичарка у синхроном пливању.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=4| 2001. || Парфем || -{Perfume}- || Аријен || 
|-
| Дивља вожња || -{Driven}- || Софија Сајмон || 
|-
| Планета мајмуна || -{Planet of the Apes}- || Дина || 
|-
| Зачаран || -{Tangled}- || Елиз Стивенс || 
|-
| rowspan=4| 2003. || Кенгур Џек || -{Kangaroo Jack}- || Џеси || 
|-
| — || -{The Cooler}- || Шарлин || 
|-
| Веселе седамдесете || -{That '70s Show}- || Ракел || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Оптужујем || -{I Accuse}- || Кимберли Џенцен || 
|-
| rowspan=3| 2004. || — || -{Evil Remains}- || Кристи Гудман || 
|-
| Прогоњен || -{Pursued}- || Емили Китс || 
|-
| — || -{Blowing Smoke}- || Феј Грејнџер || 
|-
| rowspan=4| 2005. || Кад се тајна открије || -{Her Minor Thing}- || Џина || 
|-
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Ејприл Труст || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Ред и закон || -{Law & Order}- || Ејприл Труст || ТВ серија, 1 епизода
|-
| Шапат духова || -{Ghost Whisperer}- || Алексис Фогарти || ТВ серија, 1 епизода
|-
| rowspan=2| 2006. || — || -{Pucked}- || Џесика || 
|-
| — || -{Taphephobia}- || Џеси Ленокс || 
|-
| 2007. || — || -{Lies and Crimes}- || Сали Хенсeн || 
|-
| rowspan=2| 2009. || — || -{Blue Seduction}- || Мети || 
|-
| Ментално || -{Mental}- || Ниоби Грејам || ТВ серија, 1 епизода
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=4| 2010. || Лепотица и звер || -{Beauty and the Beast}- || Бел || 
|-
| — || -{Transparency}- || Моника || 
|-
| Видимо се у септембру || -{See You in September}- || Линдси || 
|-
| — || -{Irreversi}- || Кет || 
|-
| rowspan=2| 2013. || Опасна интуиција || -{Dangerous Intuition}- || Лора Бекман || 
|-
| Странац изнутра || -{The Stranger Within}- || Емили || 
|-
| rowspan=2| 2015. || — || -{Nocturna}- || Белинда Молдеро || 
|-
| Без излаза || -{No Way Out}- || Марија || 
|-
| 2016. || — || -{Decommissioned}- || Ребека Најлс || 
|-
| rowspan=2| 2017. || — || -{Feel the Dead}- || Скајлер || ТВ серија, 6 епизода
|-
| — || -{Just Within Reach}- || Грејс || 
|-
| 2018. || — || -{Age of the Living Dead}- || Мишел || ТВ серија, 6 епизода
|-
| rowspan=2| 2019. || — || -{The Beginning: Feel the Dead}- || Скајлер || 
|-
| — || -{Undateable John}- || Џејн || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1978.
Канадске глумице
Канадске манекенке
Канадски пливачи